

Toponyme

Australie 
 Brighton, une ville dans la banlieue de Brisbane dans le Queensland en Australie ;
 Brighton, une ville dans la banlieue de Adélaïde dans l'État d'Australie-Méridionale en Australie ;
 Brighton, une ville dans la banlieue de Melbourne dans l'État de Victoria en Australie ;
 Brighton, une ville dans la banlieue de Hobart en Tasmanie en Australie ;
 Brighton Downs, une localité du Queensland en Australie.

Canada 
 Brighton, une ville canadienne de l'Ontario ;
 Brighton, une paroisse canadienne du Nouveau-Brunswick ;
 Brighton, une ville canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador.

États-Unis 
 Brighton, une ville de l'Alabama ;
 Brighton, une ville du Colorado, siège du comté d'Adams ;
 Brighton, une ville de l'Illinois ;
 Brighton, une ville, du comté de Washington en Iowa ;
 Brighton, un quartier de Boston, dans le Massachusetts ;
 Brighton, une ville du Michigan ;
 Brighton, une ville du comté de Franklin, dans l'État de New York ;
 Brighton, ville du comté de Monroe dans l’État de New York ;
 Brighton, une census-designated place située dans l’État de New York ;
 Brighton, une ville du Tennessee ;
 Brighton ski resort, station de ski de l'Utah ;
 Brighton, une ville du Vermont ;

France 
 Brighton, un hameau de Cayeux-sur-Mer dans la Somme en France.

Nouvelle-Zélande 
 Brighton, une ville dans l’Île du Sud.

Royaume-Uni 
 Brighton, une ville du Sussex en Angleterre.

Prénom 
Brighton est aussi un prénom anglo-saxon porté par :
 Brighton Watambwa, joueur de cricket ;
 Brighton Sheffield, personnage (fiction)  d'Une nounou d'enfer.